Gasthofer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gasthofer (* 1985), deutscher Schachspieler
 Viktor Gasthofer (* 1957), russisch-deutscher Schachspieler